vrijheidsbeeld, een standbeeld als monument van vrijheid.
 Vrijheidsbeeld, een bijnaam van De Maagd van Holland te Rotterdam, onthuld in 1874.
 Vrijheidsbeeld (New York), het Statue of Liberty ofwel La liberté éclairant le monde bij New York, geplaatst in 1886.
 Vrijheidsmonument (Riga), een monument in Riga voor de gevallenen in de Onafhankelijkheidsoorlog, onthuld 1935.
 Abide-i Hürriyet, een monument in Istanboel voor de gevallenen in de rellen op 31 maart 1909, onthuld 1911.
 Vrijheidsbeeld (Heemstede), het beeld Een vrouw die haar boeien slaakt in Heemstede
 Vrijheidsbeeld (San Marino), een nationaal symbool van San Marino.
 Vrijheidsbeeld (Mytilini)